Miguel Ángel Juárez Celman, een Argentijnse president
Juárez Celman (departement), een departement van de Argentijnse provincie Córdoba